Школа 171 Москвы — школа Центрального административного округа города Москвы в районе Хамовники, входит в топ-100 школ России по конкурентоспособности выпускников. Известна в Москве, главным образом, благодаря специализированным химическим классам при МГУ имени М. В. Ломоносова. В результате реорганизации школ в сентябре 2013 года объединилась со школами № 45 и № 54, став головным учреждением образовательного комплекса.

История школы 
 
Школа была построена в 1963 году, когда завершилось строительство Химического факультета МГУ. Галина Александровна Ростоцкая  — первый директор школы и создатель химических классов.

Профили 171 школы

Химические классы 
Организованы в 1974 году на базе химического факультета МГУ. Первый класс был набран благодаря рекламе по телевидению и радио. Изучение химии проводится по программе, разработанной преподавателями химфака МГУ и одобренной его методической комиссией. В старшей школе занятия проводятся по лекционно-семинарской системе, более характерной для ВУЗов. По мнению выпускника школы Александра Спокойного, работающего в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, в старших классах химия преподавалась почти на университетском уровне. Практические занятия обычно выполняются в студенческих практикумах в МГУ. 

Среди преподавателей школы были такие известные педагоги химического факультета МГУ, как лауреат Государственной премии РФ доктор химических наук Сергей Серафимович Бердоносов (основатель классов и ответственный за работу от химического факультета с 1976 года по 2015 год), доцент Сергей Сергеевич Чуранов, бывший членом жюри Международных химических олимпиад, доктор химических наук Игорь Викторович Морозов и другие. С 2015 года ответственный за работу классов от химического факультета — лауреат премии Правительства РФ в области образования доцент Андрей Николаевич Григорьев.

Опыт работы химических классов школы 171 освещался в журналах Journal of Chemical Education, «Химия в школе», «Химия» издательского дома «Первое сентября» и других.

Биологические классы 
Основаны в 2007 году на базе биологического факультета МГУ. Несмотря на гораздо менее давнюю историю, чем у химических классов, именно биологи достигли наибольших успехов в 2000-е годы. В частности, в 2017 году ученик Илья Седлов стал серебряным призером Международной олимпиады школьников по биологии. В том же году учитель биологии Иван Алексеевич Смирнов победил в конкурсах «Учитель года Москвы» и «Учитель года России».

В биологических классах как отдельные дисциплины изучаются цитология, генетика, эмбриология, ботаника, зоология, анатомия. В качестве дополнительного образования учащиеся посещают занятия по палеонтологии, орнитологии, экологии, молекулярной биологии. Большое внимание уделяется организации однодневных и многодневных экспедиций в различные регионы России и за рубеж.

Математические классы 
Располагаются в здании бывшей школы № 54. Здание сооружено по проекту архитектора Я. И. Галкина, перестроившего недостроенное здание фабрики-кухни. Школа № 54 открылась 1 сентября 1938 года. В этом районе Москвы в это время были построены три однотипных школьных здания двойного назначения (школа и госпиталь). Страна готовилась к войне, поэтому во время Великой Отечественной войны, осенью 1941 года, занятия в школе были прекращены. С 1942 по 1944 год здесь располагался военный госпиталь.

С 1988 г. в школе были созданы классы с углубленным изучением математики при Механико-математическом факультете МГУ имени М. В. Ломоносова, которые функционируют по настоящее время. На базе школы работает Яндекс.Лицей, в котором школьники среди прочего могут освоить программирование на Python.

Известные выпускники 
 Мажуга Александр Георгиевич, ректор РХТУ имени Д. И. Менделеева
 Донцова Ольга Анатольевна, академик РАН
 Стогниенко Владимир Сергеевич, спортивный комментатор

Примечания 
 
Школы_Москвы
Химическое образование